Komatnica je selo u sastavu općine Peteranec. Nastalo je krajem 19. stoljeća. Poštanski pripada uredu Hlebine, broj 48323. Selo ima 63 stanovnika (popis stanovništva iz 2011. godine). Mortalitet je veći od nataliteta. a novog doseljavanja nema.

Stanovništvo 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji